Иван Якименко:
 Якименко, Иван Родионович (1903—1971) — Герой Советского Союза.
 Якименко, Иван Семёнович (1899—1962) — Герой Советского Союза.
 Якименко, Иван Александрович (род. 2005) — российский хоккеист.